Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2002 se konalo ve dnech 15. až 17. března 2002 v rychlobruslařské hale Thialf v nizozemském Heerenveenu. Pro muže to bylo 96. mistrovství světa, pro ženy 60. Z předchozího mistrovství světa obhajovala titul pouze Němka Anni Friesingerová, která zde získala druhou zlatou medaili. Nizozemec Rintje Ritsma v Heerenveenu nestartoval.

Čeští závodníci se šampionátu nezúčastnili.

Muži 
Mužského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodníků, 12 z Evropy: Nizozemsko (3), Norsko (2), Rusko (2), Belgie (1), Itálie (1), Německo (1), Polsko (1), Švédsko (1); 7 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (3); a 5 z Asie: Japonsko (3), Kazachstán (2).

Ženy 
Ženského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodnic, 14 z Evropy: Německo (4), Nizozemsko (4), Rusko (4), Norsko (1), Rakousko (1); 5 ze Severní Ameriky: USA (3), Kanada (2); a 5 z Asie: Japonsko (4), Kazachstán (1).

Externí odkazy 
  Výsledky z Mistrovství světa ve víceboji 2002, speedskatingnews.info

2002
Rychlobruslení v roce 2002
Rychlobruslení v Nizozemsku
Sport v Nizozemsku v roce 2002
Sport v Heerenveenu